Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2013./14. su činile lige naziva Međužupanijska liga, Županijska liga, Prva županijska liga, Jedinstvena županijska liga i sl.

MŽNL Osijek - Vinkovci 

Klubovi iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Premijer liga Sisačko-moslovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslovačka

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka nogometna liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 
 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatnik 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

Liga "ŽNS" 
Ligu koju je organizirao Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Liga "HNS" 
Liga pod organizacijom Hrvatskog nogometnog saveza - Središte Split.

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Istarska  

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Službene vijesti

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Ličko-senjska

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 grevagol-nsrijeka.com

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Šibensko-kninska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zadarska 

Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Zadar

Poveznice 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 2. HNL 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2012./13., 4. rang

2012-13
 4